O Instituto de Biociências é uma unidade de ensino da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Está localizada em uma área de 15.000 m², no Campus do Vale em Porto Alegre, além do Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (CECLIMAR) em Imbé, no litoral do Rio Grande do Sul, com 1810 m².

Surgiu em 1970 através da reunião das cátedras das Ciências Básicas dos Cursos de Medicina, Farmácia, Odontologia, Enfermagem, Medicina Veterinária, Agronomia, Educação Física e as do antigo Instituto de Ciências Naturais ligadas à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.

Já em 1996 foi dividido em dois novos: o atual Instituto de Biociências e o Instituto de Ciências Básicas da Saúde, ligado à área médica.

O grande motivador da separação foi a localização, pois os Departamentos da área biológica desejava mudar-se para o Campus do Vale e os da área da saúde permanecer na área central e futuramente no Campus Saúde.

O Instituto de Biociências é formado, atualmente, por seis departamentos, pela Biblioteca Setorial, e pelos Centros de Ecologia e de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos.

Possui graduação em Ciências Biológicas (Licenciatura e Bacharelado) e Pós-Graduação em quatro áreas, todos com Mestrado e Doutorado.

Ligações externas
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Instituto de Biociências da UFRGS
CECLIMAR

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Imbé